La famille Guiga est une famille tunisienne qui compte plusieurs personnalités originaires du village de Takrouna, dans le Sahel tunisien, dont des lettrés et avocats au  :
 Abderrahman Guiga, écrivain et folkloriste ;
 Bahri Guiga, avocat et homme politique ;
 Driss Guiga, homme politique ;
 Jaouida Guiga, magistrate, présidente de chambre à la Cour de cassation et membre du Conseil constitutionnel ;
 Nidhal Guiga, actrice, auteur et metteur en scène ;
 Tahar Guiga, homme de lettres ;
 Taoufik Guiga, producteur de cinéma ;
 Zied Guiga, fondateur de la première marque d'automobile tunisienne, Wallyscar.

Monique Cerisier-ben Guiga, femme politique, sénatrice des Français de l'étranger (1992-2011) et membre du Parti socialiste jusqu'en 2013, est mariée à Habib Guiga, neveu de Bahri Guiga.

Références 

Patronyme tunisien
Famille tunisienne